Wadood ist der Familienname folgender Personen:

 Ghazala Wadood (* um 1960), pakistanische Badmintonspielerin
 Tariq Wadood (* 1957), pakistanischer Badmintonspieler, später für die USA startend